Malborghetto-Valbruna - município da extinta província de Údine, Friul-Veneza Júlia.
Malborghetto - fração comunal de Roma, Lácio.
Malborghetto di Boara - fração comunal de Ferrara, Emilia Romagna.
Borgo Malborghetto - fração comunal de Fiumicello Villa Vicentina e de Terzo di Aquileia, na extinta provincia de Údine, Friul-Veneza Júlia.